

Brasil 

 Pedra Branca (Ceará) — município no estado do Ceará
 Pedra Branca (Paraíba) — município no estado da Paraíba
 Pedra Branca do Amapari — município no estado do Amapá
 Pedra Branca — antiga denominação do município de Tejupá, São Paulo
 Pedra Branca (Ipatinga) — bairro de Ipatinga, Minas Gerais
 Aldeia da Pedra Branca — aldeia indígena no estado da Bahia

Austrália 
 Pedra Branca (Tasmânia)

Singapura 
 Ilha de Pedra Branca —  ilha de Singapura

Desambiguações de topônimos